Городищенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — україномовний навчальний заклад І-III ступенів акредитації у селі Городище, Бахмацького району Чернігівської області.

Історія

Сучасний стан  
У 2012 році до першого класу не пішло жодної дитини.

Середня кількість дітей у класах від 6 до 9 учнів. Найбільший 11 клас, там 18 учнів.

Г
Навчальні заклади, засновані 1870
Г
Засновані в Україні 1870